Le Pontet (Vaucluse)
 Le Pontet (Savoie)